SRE puede referirse a:

La Secretaría de Relaciones Exteriores (México).
 Space Recovery Experiment, una cápsula experimental india.
 Sanctam Romanam Ecclessiam (‘Santa Iglesia Romana’ en latín), es decir la Iglesia católica.
 El código IATA del Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla, en Sucre, Bolivia.
 La rupia de las Islas Seychelles, moneda oficial de tal Estado (aunque su abreviatura oficial es SCR).
 El sistema reticuloendotelial, una parte del sistema inmunológico.
 La sigla en inglés de electron spin resonance (‘resonancia paramagnética electrónica’).